Ко́сырев (Ко́сырева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Косырев, Анатолий Николаевич (род. 1944) — советский и российский художник.
 Косырев, Владимир Евгеньевич (род. 1980) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Косырев, Дмитрий Евгеньевич (род. 1955) — российский востоковед, журналист, политический обозреватель и писатель.
 Косырев, Константин Львович (род. 1964) — российский металлург.

Составные фамилии 
 Косырев-Нестеров, Михаил Михайлович (род. 1963) — российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, актёр.

Косырева 
 Косырева, Ирина Фёдоровна (род. 1949) — советский и российский художник Заслуженный художник Российской Федерации.

См. также